Pteroselinum chabraei är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Pteroselinum chabraei ingår i släktet Pteroselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chabraei